Альвиан:

 Альвиан — мужское имя.
 Альвиан Анейский (ум. 304) — священномученик.